Le tricot est un tissu à mailles entrelacées ;
 Un tricot peut désigner un vêtement tricoté : un pull-over ou un gilet ;
 Le tricot est l'art de tricoter ;
 Le tricotage est la technique de tricoter ;
 Le tricot désigne l'action de tricoter, plutôt de manière manuelle. Le tricotage désigne l'action de tricoter, plutôt de manière mécanique ou industrielle.

Patronyme 

 Albert Tricot (1920-2010), un chirurgien belge ;
 André Tricot (né en 1966), un professeur d'université français ;
 Bernard Tricot (1920-2000), un haut fonctionnaire français ;
 Jean Tricot, un arbitre de football français ;
 Jules Tricot (1893-1963), un inspecteur honoraire du contentieux de la SNCF, connu pour ses nombreuses traductions de l'œuvre d'Aristote ;
 Laurent Tricot (1720-1778), un grammairien français.

Toponyme 

 Tricot, une commune du département de l'Oise, en France ;
 la Ferme Tricot, une ferme classée au titre des monuments historiques située à Vernoux, en France.

Musique 
 Tricot, groupe de math rock japonais crée en 2010.
 Dañs Trikot, danse bretonne.